Mužská dvouhra U.S. Men's Clay Court Championships 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do singlové soutěže houstonského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl americký tenista Steve Johnson.

Vítězem se opět stal šestý nasazený Steve Johnson, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou osmičku Tennyse Sandgrena po třísetovém průběhu 7–6, 2–6 a 6–4. Po výhrách nad pěti krajany si tak 28letý Američan v probíhající sezóně připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první obhájený. Sandgren na túře ATP odehrál debutové semifinále i finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2018
Tenis v USA v roce 2018